Автостоп — пристрій для автоматичного зупинення залізничного поїзда при наближенні до закритого колійного сигналу.
 Автостоп або автоспин — спосіб пересування, що полягає у використанні попутних автомобілів.